Оливер Насен (, род.  в Остенде, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2017 года за команду «». Старший брат Лоуренса Насена, выступающего с 2020 года за эту же команду.

Начал свою профессиональную карьеру в 2014 году в бельгийской континентальной команде «Cibel». Там он сумел показать себя и его заметили в , взяв его на конец сезона в качестве стажёра. Зацепиться в команде мирового тура не удалось и на сезон 2015 года он переходит в профессиональную континентальную команду  и там добивается не плохих показателей.
Наконец на сезон 2016 года ему удаётся подписать контракт с командой Мирового тура . Свою первую победу в Мировом туре он одержал 28 августа 2016 года, выиграв Гран-при Плуэ и показав спонсорам и руководству команды свои возможности хорошего и способного райдера.

Достижения 

 2015
 1-й Полинорманд (Polynormande)
 1-й Гойксе Пейл
 6-й Тур Люксембурга
 1-й  Молодёжная классификация 
 2016
 1-й Бретань Классик
  Приз самому агрессивному гонщику на этапе 4 Тур де Франс
 1-й GP Lucien Van Impe
 2-й Энеко Тур
 2017
 1-й  - Чемпион Бельгии в групповой гонке
 3-й E3 Харелбеке
 3-й Четыре дня Дюнкерка
 5-й БинкБанк Тур
 6-й Париж — Тур
 6-й Дварс дор Фландерен
 6-й Тур де Еврометрополь
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й Тур Бельгии
 8-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 10-й Лондон — Суррей Классик
 10-й Бенш — Шиме — Бенш
 2018
 1-й Бретань Классик
 3-й Эшборн — Франкфурт
 3-й Бенш — Шиме — Бенш
 3-й Тур де Еврометрополь
 4-й E3 Харелбеке
 4-й Гран-при Монреаля
 4-й Париж — Тур
 6-й Гент — Вевельгем
 9-й Grand Prix d'Isbergues
 2019
 2-й Милан — Сан-Ремо
 3-й Гент — Вевельгем
 7-й Тур Фландрии
 8-й E3 БинкБанк Классик
 10-й Омлоп Хет Ниувсблад

Статистика выступлений

Чемпионаты

Гранд-туры

Однодневки

Примечания

Ссылки 

 

Велогонщики Бельгии